Горшо́к:
 Горшок — низкий устойчивый керамический сосуд.
 Горшок — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 «Горшок» — одна из серий телесериала «Альфред Хичкок представляет».
 Горшок — сценический псевдоним солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва.

См. также 
 Горшки
 Золотой горшок
 Ночной горшок